Fëdor Michajlovič Rešetnikov – scrittore russo
 Lev Rešetnikov – cestista sovietico
 Veniamin Rešetnikov – schermidore russo